

Persone 

 Agostino Barbarigo – doge della Repubblica di Venezia
 Agostino Barbarigo – capitano generale da mar e comandante nella battaglia di Lepanto

Unità della Marina militare 
  –  avviso ad elica della Regia Marina
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1917
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1938

Pagine correlate 
 Barbarigo (disambigua)